Vertonne est une rivière française de la Vendée.
 Vertonne est une rivière française de la Loire-Atlantique.